Pântano — terreno alagadiço e lodoso
 Brejo de altitude — área situada no perímetro das secas, no interior da Região Nordeste do Brasil, marcada por um clima tropical úmido ou subúmido

Municípios
 Brejo (Maranhão) — município no Maranhão
 Brejo Alegre — município em São Paulo
 Brejo de Areia — município no Maranhão
 Brejo do Cruz — município na Paraíba
 Brejo Grande — município em Sergipe
 Brejo Grande do Araguaia — município no Pará
 Brejo da Madre de Deus — município em Pernambuco
 Brejo do Piauí — município no Piauí
 Brejo Santo — município no Ceará
 Brejo dos Santos — município na Paraíba
 Belém do Brejo do Cruz — município na Paraíba
 São José do Brejo do Cruz — município na Paraíba
 Tabocas do Brejo Velho — município na Bahia

Bairros
 Brejo do Beberibe — bairro do Recife, Pernambuco
 Brejo da Guabiraba — bairro do Recife, Pernambuco

Desambiguação
Desambiguações de topônimos